Ла-Помаре́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Северный Кастельнодари. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11292.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 164 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 108 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 83 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 83 активных работали 72 человека (38 мужчин и 34 женщины), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 25 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 9 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки